De afsluitende snookertoernooien van Noord Nederlandse Ranking Snooker van het seizoen 2008/2009, de zogenaamde A-Masters en B-masters, werden op resp. 17 en 24 mei 2009 in Emmen gehouden.

De A-masters werd in 2009 gewonnen door Iddo van Luik. Bij de B-masters kwam Pieter van der Schoot als beste uit de bus, nadat hij ook al alle zeven afzonderlijke toernooien waar hij aan deelnam gewonnen had. Beide winnaars waren ook al als nummer één van de ranking geëindigd.

A-masters

B-masters

Zie ook
 Noord Nederlandse Ranking Snooker

Snooker in 2009
Snookertoernooi
Sportevenement in Nederland